Dębnik peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dębnik, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Dębnik, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Dębnik, un village dans la voïvodie d'Opole ;
 Dębnik, un village dans la voïvodie de Poméranie ;
 Dębnik, un village dans la voïvodie de Varmie-Masurie.